Brushville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brushville (Susquehanna County, Pennsylvania)
 Brushville (Bradford County, Pennsylvania)
 Brushville (Wisconsin), im Waushara County